Fred Barnes – angielski muzyk
 Fred Barnes – amerykański dziennikarz
 Fred N. Barnes – amerykański rusznikarz